

Toponyme 
 Lusson est une ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lussagnet-Lusson ;
 Lussagnet-Lusson est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Hydronyme 
 Le ruisseau de Lusson est un fleuve de 10 km qui traverse le département des Landes et un affluent la Midouze dans le bassin versant de l'Adour.

Patronyme 

 Adrien-Louis Lusson (1788-1864) est un architecte et décorateur français.
 Antoine Lusson (père) (mort en 1853), peintre verrier.
 Antoine Lusson (fils) (1840-1876), peintre verrier.
 Guillaume Lusson, président de la Cour des Monnaies à Paris entre 1610 et 1637.
 Simon François Daumont de Saint-Lusson († 1677) est un officier des troupes du roi de France, Louis XIV.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme